Empire Slovak Open 2014 — 6-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в словацком городе Трнава и являющегося частью тура ITF в рамках серии турниров с призовым фондом в 75 тысяч долларов.

В 2014 году турнир прошёл с 5 по 11 мая. Соревнование продолжало европейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Барбора Заглавова-Стрыцова
 в парном разряде —  Мервана Югич-Салкич и  Рената Ворачова

Общая информация 
Первой ракеткой посева в одиночном турнире стала прошлогодняя чемпионка: Барбора Заглавова-Стрыцова (тогдашняя 56-я ракетка мира). Чешка не без труда до бралась до финала, где не смогла переиграть вторую сеянную соревнования: Анну Каролину Шмидлову, на пути к титулу отдавшую своим соперницам лишь один сет. Чешка и словачка стали единственными сеянными участницами турнира уже на четвертьфинальной стадии; сильнейшими из несеянных теннисисток стали Александра Крунич и Леся Цуренко.

Парный приз достался второй паре посева: альянсу Чжэн Сайсай / Штефани Фогт, не встретившему на пути к общей победе ни одного сеянного соперника. В решающем матче интернациональному дуэту противостояла пара Маргарита Гаспарян / Евгения Родина, на пути в эту стадию переигравшая две сеянные команды. Благодаря этой победе Чжэн стала первой чемпионкой турнира, не представлявшей в момент триумфа одно из европейских государств.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Анна Каролина Шмидлова обыграла  Барбору Заглавову-Стрыцову со счётом 6-4, 6-2.
 Шмидлова выигрывает 2-й титул в сезоне и 9-й за карьеру в туре федерации.
 Заглавова-Стрыцова уступает свой 1-й финал в сезоне и 6-й за карьеру в туре федерации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Й.Якшич
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=5
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Л.Цуренко
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=7

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С.Чжэн
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К.Кучова
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Д.Ковинич
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Т.Смиткова
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А.Саснович
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= П.Мартич
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= А.-Л.Фридзам
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Е.Бирнерова
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ш.Фогт
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=5
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К.Синякова
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=7

| RD1-seed13=PR
| RD1-team13= Е.Родина
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= М.Гаспарян
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=64
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Р.Ворачова
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=0
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= А.К.Шмидлова
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=
| RD2-team01= Л.Цуренко
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= С.Чжэн
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Д.Ковинич
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= П.Мартич
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= А.-Л.Фридзам
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06=
| RD2-team06= К.Синякова
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= М.Гаспарян
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= А.К.Шмидлова
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Л.Цуренко
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Д.Ковинич
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=62
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=
| RD3-team03= К.Синякова
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= А.К.Шмидлова
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Л.Цуренко
| RD4-score01-1=61
| RD4-score01-2=65
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= А.К.Шмидлова
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=7
| RD4-score02-3=
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Штефани Фогт /  Чжэн Сайсай''' обыграли  Маргариту Гаспарян /  Евгению Родину со счётом 6-4, 6-2.
 Фогт выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре федерации.
 Чжэн выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Empire Slovak Open
 Цикл женских турниров ITF 2014

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Словакия
Теннис
Май 2014 года
2014